Lamakera (plaats), een plaats op het Indonesische eiland Solor.
 Straat Lamakera, de zeestraat tussen de Indonesische eilanden Solor en Adonara en het eiland Lomblen.